Ширя́ева — женская форма фамилии  и топоним.

Известные носительницы 
 А 
 Ширяева, Александра Александровна (в замужестве Моисеева; род. 1983) — российская волейболистка.
 Ширяева, Алёна Дмитриевна (род. 1998) — российская пловчиха в ластах, двукратный чемпион мира.

 Е 
 Ширяева, Евдокия (Авдотья) Поликарповна (сценический псевдоним д’Альма, 1862 — ?) — русская оперная певица (сопрано).

 Л 
 

 Н, С 
 Ширяева (Бондарь), Нина Ильинична (1922—2013) — советская танкистка, офицер.
 Ширяева, Светлана Игоревна (род. 1991) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.

 Топоним 
 Ширяева — деревня в Иркутском районе Иркутской области России.
 Ширяева — деревня в Октябрьском районе Пермского края России.

См. также